— сімейство шрифтів, що мають потовщене накреслення.
 Жирний шрифт — американський телесеріал у жанрі драмедії 2017 року.